Crassa är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Charles Théophile Bruand d’Uzelle 1850. Crassa ingår i familjen praktmalar, (Oecophoridae). 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Praktmalar
Crassa